signifie beau-père (dans le sens de parâtre) en anglais. The Stepfather est le titre de 4 films :

 The Stepfather, titre original de Le Beau-père, film de Joseph Ruben sorti en 1987 ;
 Stepfather II, film de Jeff Burr sorti en 1989, suite du film de 1987 ;
 Stepfather III, film de Guy Magar sorti en 1992, suite du film de 1987 ;
 The Stepfather, titre original de Le Beau-père, film de Nelson McCormick sorti en 2009, remake du film de 1987.

Voir aussi